Nam Phong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 112.414 locuitori și o suprafață de 828,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 167 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Khon Kaen